Несколько кораблей Аргентинского военно-морского флота носили название ARA Nueve de Julio, в честь Дня независимости Аргентины — 9 июля (). 

 ARA Nueve de Julio (1892) — броненосец береговой обороны типа «Индепенденсия», переименованный в ходе строительства в «Либертад».
 ARA Nueve de Julio (1892) — бронепалубный крейсер так называемого «элсвикского» типа.
 ARA Nueve de Julio (C-5) — лёгкий крейсер типа «Бруклин»; продан Аргентине в 1951.

 См. также 
 ARA (префикс)